Die Football League Third Division 1985/86 war die 59. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde der FC Reading und daneben stiegen auch die dahinter rangierenden Plymouth Argyle und Derby County in die Football League Second Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1986/87 die in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Carlisle United, FC Middlesbrough und FC Fulham die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten Lincoln City, Cardiff City, die Wolverhampton Wanderers und Swansea City. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1986/87 der Fourth-Division-Meister Swindon Town und die dahinter platzierten Chester City, Mansfield Town sowie Port Vale die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1985–86. (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1985/86
Fußballsaison 1985/86